La prima edizione del campionato di Formula Shellsport, che sostituisce il campionato britannico di Formula 5000, viene vinta da un pilota di una certa esperienza in Formula 1 come David Purley, al volante di una Chevron B30-Ford, comunque di Formula 5000.

La pre-stagione

Calendario
Si corre in tredici gare, tutte disputate in Regno Unito, tre delle quali anche sul circuito ovale di Brands Hatch.

Tutte le gare sono disputate nel Regno Unito.

Riassunto della stagione
Il comportamento di David Purley fu abbastanza regolare, con molti arrivi a punti e diverse vittorie. L'unico che poteva impensierirlo, Damien Magee, non partecipò alle ultime gare della serie. Nel campionato oltre a vetture di F5000, vennero impiegate anche vetture di F1, F2 e Formula Atlantic.

Vinse una gara anche il futuro campione del mondo Alan Jones. A punti anche due donne: Divina Galica e Lella Lombardi. Parteciparono vari piloti di esperienza come Derek Bell o John Cannon.
Da segnalare anche la presenza, in qualche gara, di Eddie Cheever.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti
I punti vengono assegnati secondo lo schema seguente:

Note

 
Shellsport